35-й чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров проходил на трассах Розы Хутор в Сочи (Россия) с 27 февраля по 5 марта 2016 года (официальные тренировки скоростного спуска прошли 26 февраля). Чемпионат мира среди юниоров впервые проходил на территории России (СССР). Для чемпионата использовались трассы и инфраструктура, которые были созданы и подготовлены для зимних Олимпийских игр 2014 года.

В соревнованиях принимали участие спортсмены 1995—1999 годов рождения. Было разыграно 11 комплектов наград. Награды завоевали представители 12 стран, 8 из которых выиграли хотя бы одно золото. Успешнее всего выступили швейцарцы, на их счету шесть наград, в том числе три золота. Два золота выиграли словенцы. Пять медалей, в том числе одно золото, на счету австрийцев.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Команды

Общее количество медалей

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат на сайте ФИС 
 Чемпионат на сайте ФГССР

Спорт в России в 2016 году
2016 год в горнолыжном спорте
Февраль 2016 года
Март 2016 года
2016
2016
Международные спортивные соревнования в Сочи
Чемпионаты мира в 2016 году
2016 год в Краснодарском крае